Hoodoo steht für:

 Hoodoo (Geologie), Gebilde aus Sedimentgesteinen
 Hoodoo (Magie), religiöse Lehre der afroamerikanischen Bevölkerung
 Hoodoo (Album), Musikalbum der Band Krokus